Le terme Picanoc peut se référer à:

Toponymes

Rivière Picanoc, un affluent de la rivière Gatineau, en Outaouais, au Québec, au Canada.
Petite rivière Picanoc, un affluent de la rivière Coulonge Est, coulant dans le territoire non organisé de Lac-Nilgaut, dans la MRC de Pontiac, en Outaouais, au Québec, au Canada.